Camberwell kan syfta på följande:
Camberwell, stadsdel i södra London, England
Camberwell, New South Wales, ort i New South Wales, Australien
Camberwell, Victoria, förort till Melbourne, Victoria, Australien